Склад збірної Чехії на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Чехія
Чехія 2008
2008 у Чехії